Presidency College ist der Name folgender Bildungseinrichtungen in Indien:

 Presidency College (Chennai), der University of Madras angegliedert
 Presidency College (Kolkata), der University of Calcutta angegliedert